Název Knoxville má několik obcí ve Spojených státech amerických:

 Knoxville (Alabama)
 Knoxville (Arkansas)
 Knoxville (Georgie) 
 Knoxville (Illinois)
 Knoxville (Iowa)
 Knoxville (Kalifornie)
 Knoxville (Maryland)
 Knoxville (Mississippi)
 Knoxville (Ohio)
 Knoxville (Pensylvánie)
 Knoxville (Tennessee)
 Knoxville (Texas)